Il doppio maschile del Fergana Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Izak van der Merwe e Raven Klaasen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Farrukh Dustov e Malek Jaziri hanno battuto in finale Ilija Bozoljac e Roman Jebavý 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Chen Ti /  Maximilian Neuchrist (semifinali)
  Andrej Golubev /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

  Huang Liang-Chi /  Hiroki Kondo (quarti di finale)
  Sergey Betov /  Alexander Bury (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Fergana Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013